Artigues ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Artigues (Ariège) im Département Ariège
Artigues (Aude) im Département Aude
Artigues (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
Artigues (Var) im Département Var

mit Namenszusatz:
Artigues-près-Bordeaux im Département Gironde